Marc steht für:
 Marc, ein männlicher Vorname
 ein alkoholisches Getränk, siehe Tresterbrand
 Marc, gleichnamiger FEM-Gleichungslöser, mittlerweile zu MSC Software gehörig
 (71445) Marc, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Orkan Marc, Europa (2011)

Marc ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Marc (* 1957), französischer Politiker
 Alexandre Marc (1904–2000), französischer Schriftsteller
 Andrei Marc (* 1993), rumänischer Fußballspieler
 Charles Chrétien Henry Marc (1771–1840), französischer Arzt
 Clément Marc (1831–1887), französischer Missionar und Moraltheologe
 Dorin Marc (* 1958), rumänischer Professor für Kontrabass an der Hochschule für Musik Nürnberg
 Evelyn Marc (1915–1992), französische Malerin
 Felix Marc (* 1975), deutscher Sänger und Songwriter
 Franz Marc (1880–1916), deutscher Maler
 Godefroy Brossay-Saint-Marc (1803–1878), französischer Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Hélie de Saint Marc (1922–2013), französischer Widerstandskämpfer und Offizier der Fremdenlegion
 Konrad Marc-Wogau (1902–1991), schwedischer Philosoph
 Louis Marc (1796–1857), deutscher Arzt und Abgeordneter
 Maria Marc (1876–1955), deutsche Malerin
 Mony Marc, belgische Sängerin
 Paul Marc (1877–1949), deutscher Byzantinist
 Traian Marc (* 1983), rumänischer Fußballspieler
 Wilhelm Marc (1839–1907), deutscher Maler

MARC steht als Abkürzung für:
 Machine-Readable Cataloging, ein im Bibliothekswesen verwendetes bibliographisches Datenformat
 Maryland Area Regional Commuter Train Service, der Schienenpersonennahverkehr der Maryland Transit Administration im Großraum Baltimore – Washington
 Magnetic Rotating Arc, ein spezielles Lichtbogenbolzenschweißverfahren, siehe Lichtbogenbolzenschweißen#Hülsenschweißen mit magnetisch bewegtem (rotierendem) Lichtbogen – MARC

Siehe auch:
 Mark
 Marg
 Marcq
 Marck (Begriffsklärung)
 Marque

Abkürzung